За́ла:
 За́ла (устаревшее) (), современное Зал — большое, как правило крытое помещение
 Зала — улус, Селенгинский район, Бурятия
 Зала — провинция (медье) в Венгрии
 Зала — комитат Венгерского королевства
 Зала — река в Венгрии

Фамилия 
 Зала, Дьёрдь (род. 1969) — венгерский гребец-каноист, выступал за сборную Венгрии в конце 1980-х — начале 2000-х годов.
 Зала, Оскар (1910—2002) — немецкий композитор, физик и изобретатель.